Ivan Akimov () ima več pomenov:

 Ivan Akimovič Akimov (1755—1814), ruski slikar.
 Ivan Aleksejevič Akimov (1910—1977), heroj Sovjetske zveze.